

Gastronomia
 Pasta  – impasto di farina e acqua seccato e tagliato in varie forme, normalmente cotto in acqua bollente, tipico della cucina italiana
 Pasta  – impasto di farina, acqua e altri ingredienti utilizzato come base per altri prodotti gastronomici
 Pasta  – dolce da forno di piccole dimensioni (ad esempio bignè, cannoli, eccetera).

Persone
 Andrea Pasta  – letterato italiano
 Carlo Pasta  – medico e politico svizzero-italiano
 Francesco Pasta  – attore teatrale italiano
 Giuditta Pasta, nata Negri – cantante lirica italiana

Geografia
 Pasta  – frazione di Rivalta di Torino in Italia

Altro
 Pasta  – serial televisivo sudcoreano del 2010
 Pasta  – singolo del cantante italiano Tananai del 2022

Pagine correlate 
 Impasto
 Impastato